Моререшть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Моререшть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Моререшть.
 Моререшть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Спулбер.
 Моререшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Чуруляса.
 Моререшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.